Премия BIFA за лучший британский независимый фильм () вручается за достижение в создании независимого британского фильма на ежегодной церемонии в Великобритании с 1998 года. Наиболее престижная премия в области независимого британского кинематографа.

Фильмы-номинанты, количество которых составляет около ста, отбираются специальной комиссией в начале ноября уходящего года. При этом, чтобы претендовать на премию, картина должна быть адаптирована к кинотеатральному прокату, выйти в коммерческий прокат или быть показанной на британском кинофестивале. Основным продюсером ленты должен быть британский дистрибьютор, желательно не имеющий поддержку со стороны государства. За всю историю церемонии требования к бюджету фильма-номинанта несколько раз менялись. На последних пяти церемониях он не должен был превышать 13 миллионов долларов и более чем наполовину спонсироваться со стороны британских источников. На церемонии вручения BIFA премию получает режиссёр, снявший кинофильм.

Впервые была присуждена на первой церемонии вручения премии BIFA кинопроизведению «Меня зовут Джо», классика британского кинематографа Кену Лоучу. Несмотря на оппозиционность по отношению к премии BAFTA на ней была представлена картина «Елизавета», признанная Британской академией кино лучшим фильмом Соединенного Королевства. Подобное повторилось в 2000 году, когда фильм «Билли Эллиот» получил не только номинацию на BIFA, но и стал её призёром. Первым лауреатом BIFA и премии «Оскар» стала картина Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб». После этого церемонию упрекнули в изменении курса вручения наград вопреки тому, что она состоялась намного раньше вручения Оскара. В следующем году, на 12-й церемонии вручения наград победила первая и единственная, на 2013 год, научно-фантастическая лента «Луна 2112». Текущим лауреатом премии является фильм «Сломленные».

Все обладатели премии, за исключением Фернанду Мейреллиша, а также большая часть номинантов, являются англичанами, что неоднократно вызывало недовольство со стороны режиссёров коренных жителей Шотландии, Ирландии и Уэльса. Двукратным лауреатом премии является Кен Лоуч, а первенство лидера по числу номинаций принадлежит Шейну Медоузу. Ниже представлен полный список всех лауреатов и номинантов на эту награду.

Список победителей и номинантов

Лидеры

Примечания

Ссылки 

Британский независимый фильм